Heinrich-Wilhelm Ahnert (* 1915, Ziegelheim)

 3181 Ahnert — asteroide